Ello – miejscowość i gmina we Włoszech
 Ello Gistel,1848 – synonim rodzaju ryb Mugil
 Ello – opat w Brauweiler
 Marcello Tahitoe (Ello) – indonezyjski piosenkarz